Seconde Chance peut faire référence à :

Série télévisée 

 Seconde Chance, série télévisée britannique diffusée en 1981 ;
 Seconde Chance (2008), série télévisée française diffusée en 2008-2009.

Film 
 Seconde Chance, comédie romantique américaine réalisée par Peter Segal et sortie en 2018.

Littérature 

 Seconde Chance (Second Chance),  roman de Danielle Steel paru en 2004.